Edward Thorndike ist der Name folgender Personen:

* Edward H. Thorndike (* 1934), US-amerikanischer Physiker
 Edward Lee Thorndike (1874–1949), US-amerikanischer Psychologe